

Cinema 
 The Wasp – cortometraggio del 1911 diretto da George Melford
 The Wasp – film del 1914 diretto da Edward LeSaint
 The Wasp – film del 1915 diretto da B. Reeves Eason
 The Wasp – film del 1918 diretto da Lionel Belmore

Editoria 
 The Wasp – rivista satirica statunitense

Letteratura 
 Orrore (The Wasp) – romanzo di Ursula Curtiss, n. 837 de Il Giallo Mondadori

Musica 
 The WASP (Texas Radio and the Big Beat) – traccia dell'album L.A. Woman dei The Doors del 1971

Pagine correlate 
 Wasp